Жича може бити:
 Жича, манастир Српске православне цркве;
 Жича, насељено место града Краљева, Србија.